Die Vietnam Open 2016 im Badminton fanden vom 18. bis zum 24. Juli 2016 im Nguyen Du Stadium in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Hu Yun (zurückgezogen)
  Ng Ka Long (zurückgezogen)
  Wei Nan (1. Runde)
  Wong Wing Ki (Champion)
  Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
  Nguyễn Tiến Minh (1. Runde)
  Wang Tzu-wei (3. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (Viertelfinale)
  Sameer Verma (zurückgezogen)
  Vladimir Malkov (2. Runde)
  Chong Wei Feng (Finale)
  Kanta Tsuneyama (zurückgezogen)
  Jacob Maliekal (1. Runde)
  Lin Yu-hsien (Halbfinale)
  Harsheel Dani (2. Runde)
  Muhammad Bayu Pangisthu (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Hsu Ya-ching (Halbfinale)
  Yip Pui Yin (zurückgezogen)
  Cheung Ngan Yi (Viertelfinale)
  Vũ Thị Trang (Viertelfinale)
  Fitriani (Viertelfinale)
  Natalia Perminova (1. Runde)
  Hana Ramadhini (1. Runde)
  Nanna Vainio (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Finale)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (Champion)
  Or Chin Chung / Tang Chun Man (Viertelfinale)
  Hardianto / Kenas Adi Haryanto (Halbfinale)
  Hoon Thien How / Teo Kok Siang (2. Runde)
  Danny Bawa Chrisnanta / Hendra Wijaya (1. Runde)
  Hendra Gunawan / Markis Kido (2. Runde)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet (zurückgezogen)
  Della Destiara Haris / Rosyita Eka Putri Sari (Champion)
  Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)
  Tiara Rosalia Nuraidah / Rizki Amelia Pradipta (Finale)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
  Rie Eto / Aoi Matsuda (1. Runde)
  Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Terry Hee / Tan Wei Han (1. Runde)
  Hafiz Faizal / Shella Devi Aulia (Halbfinale)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Champion)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (Finale)
  Rafiddias Akhdan Nugroho / Richi Puspita Dili (2. Runde)
  Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (Viertelfinale)
  Edi Subaktiar / Masita Mahmudin (Viertelfinale)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2016
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt
Badminton 2016